Лас Брисас Дос има више значења:

 Лас Брисас Дос (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Брисас Дос (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику